Крокет има више значења:
 Крокет
 Округ Крокет (Тексас)
 Округ Крокет (Тенеси)
 Крокет (Калифорнија)
 Крокет (Тексас)